

Geografia 
 Australia
Ingham  – città del Queensland
 Regno Unito
Ingham  – parrocchia civile del Lincolnshire
Ingham  – parrocchia civile del Norfolk
Ingham  – parrocchia civile del Suffolk
 Stati Uniti d'America
Ingham  – township della Contea di Ingham, Michigan

Persone 
Albert Ingham  – matematico britannico
Benjamin Ingham (1784-1861) – imprenditore britannico trapiantato in Sicilia